My è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Mi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente salentino, è presente prevalentemente nel leccese, tarantino e brindisino.

Potrebbe derivare da una forma normanna apocopaica del nome Maria o da una forma slava apocopaica del nome Myk.

In Italia conta circa 658 presenze.

La variante Mi è leccese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani